Gaetano Mammone – brigante italiano
 Gatto Mammone – creatura magica della tradizione popolare, con le caratteristiche di un enorme gatto spaventoso
 Mammone – singolo di Gerardina Trovato